{{Info/Estação 2
|nome                  = Manoel Sátiro
|cor                   = Red
|título_cor            = White
|tamanho               = 300px
|imagem                = Plataforma Estação Manoel Sátiro 01.jpg
|imagem-legenda        = Plataforma de embarque e desembarque da estação Manoel Sátiro
|imagem-tamanho        = 300px
|pictograma            = 
|tamanho_pic           = 
|legenda_pic           = 
|uso_atual             =  Estação de Metrô
|administração         = Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos
|linhas                =  Linha Sul
|código                = Estação Comum
|sigla                 = 
|plataformas           = 1 (central)
|posição               = Superfície  
|capacidade            = 
|movimento_ano         = 2019 (Agosto)
|movimento_pas         = 25.212 Passageiros
|serviços              =  

|bitola                = Bitola larga(1,6 m) eletrificada
|alimentação           = Catenária(3000Vcc)

|nomes-antigos         =  
|inauguração           =  
|inauguração_atualed   =  
|fechamento            =  
|projeto_arquit        = Luiz Carlos Esteves (1998)

|coordenadas           = 
|mapa_alfinete         = 
|mapa_alfinete_nome    = Manoel Sátiro
|mapa_alfinete_legenda = Localização da estação Manoel Sátiro
|endereço              = Rua Manoel Sátiro, 599 - Manuel Sátiro 
|municipio             =  Fortaleza

|sentido-antes1        = Sentido Central-Chico da Silva
|sentido-depois1       = Sentido Carlitos Benevides
|estação-antes1        = Vila Pery
|estação-depois1       = Mondubim
|estação-meio1         = Manuel Sátiro
|icone1                = Ícone Linha Sul - Metrô de Fortaleza.svg
|cor-caixa1            = Red
|mapa-diagrama         = 

}}

A Estação Manuel Sátiro''' é uma estação de metrô localizada na rua Manoel Sátiro, nº 599, no bairro Manoel Sátiro, em Fortaleza, Brasil. Faz parte da Linha Sul do Metrô de Fortaleza, administrado pela Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor).

Histórico 
A estação foi inaugurada pelas autoridades no dia 15 de junho de 2012, na primeira fase da linha sul entre a estação Parangaba e Carlito Benevides. No dia 1 de outubro de 2014 as bilheterias e catracas da estação funcionaram pela primeira vez durante o inicio a fase comercial.

Características 
Estação de superfície, com plataforma central, estruturas em concreto aparente, mapas de localização, sistemas de sonorização, telas na plataforma que mostram os destinos de trens, horário de chegada da próxima composição além de outras informações e mensagens como o horário de funcionamento do metrô de Fortaleza, as integrações como os outros sistemas nos terminais intermodais, videos com informações turísticas, informações de utilidade publica como também publicidades, além de possuir acessos para pessoas portadoras de deficiência.

Acessibilidade 
A estação conta com os mais diversos recursos para ajudar os usuários portadores de deficiência. Entre eles e possível citar o piso tátil, mapas de localização em braile é sistema de sonorização para portadores de deficiência visual; elevadores, rampas é acessos exclusivos para cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção; painéis explicativos bem localizados é telas nas plataformas para portadores de deficiência auditiva, além de toda a equipe de funcionários bem treinados e especializados para atender aos usuários em qualquer situação. 

Manuel Sátiro
Fundações no Ceará em 2012